Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2017 de l’US Open de tennis qui est disputé du 28 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Aucune joueuse n'est réellement favorite. L'Américaine Serena Williams, qui a remporté le tournoi à six reprises et s'est imposée à l'Open d'Australie en début d'année, est absente pour cause de maternité. La tenante du titre Angelique Kerber n'a remporté aucun tournoi depuis le début de la saison et a perdu sa place de numéro 1 mondiale six semaines avant le début du tournoi au profit de la finaliste sortante Karolína Plíšková, qui a remporté trois titres cette saison. Le tableau est très ouvert, plusieurs joueuses en forme peuvent s'imposer. C'est le cas d'Elina Svitolina, la plus titrée cette année avec cinq titres à son palmarès dont le tournoi du Canada début août, Simona Halep,  mondiale et finaliste à Roland-Garros et Cincinnati, Garbiñe Muguruza, sacrée à Wimbledon et Cincinnati, Caroline Wozniacki, qui a atteint six finales cette saison et occupe la  mondiale, ou encore Venus Williams, finaliste lors des Grands Chelems australien et britannique. La place de numéro 1 mondiale à l'issue du tournoi est d'ailleurs disputée, sept joueuses ayant une chance d'y accéder. C'est l'Espagnole Garbiñe Muguruza qui obtient la place de numéro 1 à la fin du tournoi. Par ailleurs, Maria Sharapova effectue son retour en Grand Chelem, après 15 mois de suspension en raison de dopage.

Forfaits 

 Serena Williams (15, enceinte) →  Richèl Hogenkamp
 Timea Bacsinszky (28, blessure à la cuisse et au poignet) →  Pauline Parmentier
 Samantha Stosur (44, blessure à la main droite) →  Annika Beck
 Laura Siegemund (53, blessure au genou droit) →  Aliaksandra Sasnovich
 Yaroslava Shvedova (82, blessure à la cheville) →  Alison Van Uytvanck
 Bethanie Mattek-Sands (100, rééducation post-opératoire) →  Ons Jabeur
 Mandy Minella (103, enceinte) →  Julia Boserup
 Victoria Azarenka (202, raisons familiales) →  Misa Eguchi
 Kristína Kučová (207, blessure au genou droit) →  Viktorija Golubic
 Sara Errani (238, suspendue pour dopage) →  Denisa Allertová
 Anna-Lena Friedsam (958, blessure à l'épaule droite) →  Ana Bogdan

Pendant le tournoi 
Maria Sharapova, qui fait son retour en Grand Chelem depuis sa suspension pour dopage 2 ans plus tôt, crée l'exploit en battant dès le  la  mondiale Simona Halep. La Roumaine avait l'occasion de devenir leader du classement WTA, n'ayant que 5 points d'écart avec l'actuelle numéro 1 Karolína Plíšková.

La tête de série 6 et tenante du titre Angelique Kerber est battue dès le  par Naomi Osaka (), qui signe pour la première fois de sa carrière, une victoire sur une joueuse du top 10 mondial. Le résultat de l'Allemande lui coûte également sa place dans le top 10 mondial, elle qui était  au début du tournoi, et elle devient la première championne en titre à être éliminée dès le  depuis Svetlana Kuznetsova en 2005.

Lors du , Shelby Rogers vient à bout de la tête de série 25 Daria Gavrilova, à sa  balle de match, après 3 h 33 de jeu (7-6, 4-6, 7-6). Il s'agit du plus long match féminin dans l'histoire du tournoi. Le précédent record était de 3 h 23, établi au  en 2015 entre la Britannique Johanna Konta et l'Espagnole Garbiñe Muguruza.

La défaite de la numéro 1 mondiale Karolína Plíšková en 1/4 de finale assure à Garbiñe Muguruza de devenir pour la première fois numéro 1 mondiale à l'issue du tournoi.

Les quatre demi-finalistes sont américaines : Coco Vandeweghe, Madison Keys, Venus Williams et Sloane Stephens. C'est une première à l'US Open depuis l'édition 1981.

Lauréate 
Sloane Stephens, inactive pendant près d'un an entre  et  à cause d'une blessure à un pied, crée l'exploit en remportant contre toute attente la finale face à Madison Keys. Au terme d'un match qu'elle a dominé de bout en bout (6-3, 6-0), elle remporte ainsi le  en Grand Chelem de sa carrière. Elle devient, par ailleurs, la première Américaine sacrée en Grand Chelem depuis Jennifer Capriati à l'Open d'Australie 2002 et à Flushing Meadows depuis Lindsay Davenport en 1998, en dehors des sœurs Venus et Serena Williams. Cette victoire lui permet de faire un bond de 66 places au classement WTA, passant de la  à la  mondiale. Il s'agit de son  en autant de finales dans la discipline.

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à .

Note : les joueuses issues des qualifications reçoivent un bonus de 40 points sur leur résultat final.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Tournoi de qualification du simple dames de l'US Open de tennis 2017

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

2017
US Open Simple dames
Tennis aux États-Unis en 2017
Tennis en août 2017
Tennis en septembre 2017
Sport aux États-Unis en août 2017
Sport aux États-Unis en septembre 2017
Sport à New York en 2017